Black Brant — канадская метеорологическая ракета.

Разработана компанией Bristol Aerospace. Первый запуск был осуществлён в сентябре 1959 года.

Ракета Black Brant способна поднять полезную нагрузку массой 68 кг на высоту 150 км. Эти ракеты использовались неоднократно Канадским космическим агентством и НАСА.

Всего на 2010 год было построено около 800 ракет Black Brant различных модификаций.

Модификации 
Black Brant I
 Нагрузка: 68 кг
 Максимальная высота полёта: 225 км
 Тяга: 111 кН
 Стартовая масса: 730 кг
 Диаметр: 0.26 м
 Длина: 7.41 м

Black Brant II
 Нагрузка: 68 кг
 Максимальная высота полёта: 274 км
 Тяга: 89 кН
 Стартовая масса: 800 кг
 Диаметр: 0.44 м
 Длина: 8.45 м

Black Brant III
 Нагрузка: 18 кг
 Максимальная высота полёта: 177 км
 Тяга: 49 кН
 Стартовая масса: 286 кг
 Диаметр: 0.26 м
 Длина: 5.50 м.

Black Brant IV
 Двухступенчатая ракета, состоит из Black Brant VA + Black Brant IIIA or IIIB
 Нагрузка: 100 кг
 Максимальная высота полёта: 1,000 км
 Тяга: 111 кН
 Стартовая масса: 1,356 кг
 Диаметр: 0.44 м
 Длина: 11.06 м

Black Brant V
 Одноступенчатая ракета, состоит из одной Black Brant VA, VB, or VC
 Нагрузка: 68 кг
 Максимальная высота полёта: 387 км
 Тяга: 111 кН
 Стартовая масса: 1197 кг
 Диаметр: 0.44 м
 Длина: 8.15 м.

Black Brant VI
 Максимальная высота полёта: 72 км
 Тяга: 7 кН
 Стартовая масса: 100 кг
 Диаметр: 0.12 м
 Длина: 2.80 м.

Black Brant VIII
 Максимальная высота полёта: 340 км
 Тяга: 196 кН
 Стартовая масса: 2,000 кг
 Диаметр: 0.44 м
 Длина: 11.90 м

Black Brant IX
 Три ступени: Talos — 1-я ступень, Taurus — 2-я ступень, and Black Brant V — 3-я ступень.
 Нагрузка: 230 кг на 700 км, или 590 кг на 250 км
 Максимальная высота полёта:
 Тяга:
 Стартовая масса:
 Диаметр:
 Длина:

Black Brant X
 Нагрузка: 90 кг
 Максимальная высота полёта: 900 км
 Стартовая масса: 2600 кг
 Диаметр: 0.44 м
 Длина: 14.50 м

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20132200552700/http://www.astronautix.com/lvs/blabrant.htm

Метеорологические ракеты
Суборбитальный космический полёт
Космонавтика Канады